Pârvulești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Pârvulești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Pârvulești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Pârvulești (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți